
Termin -{Gastonija}- ima više značenja.
 Gastonija (Severna Karolina)
 Gastonija (dinosaurus)
 Gastonija (biljka)